Giorgio Francia, italijanski dirkač Formule 1, * 8. november 1947, Bologna, Italija.

Življenjepis 
V svoji karieri je nastopil le na dveh dirkah, Veliki nagradi Italije v sezoni 1977 in Veliki nagradi Španije v sezoni 1981, obakrat pa se mu ni uspelo kvalificirati na dirko.

Popolni rezultati Formule 1
(legenda)

Živeči ljudje
Italijanski dirkači
Italijanski vozniki Formule 1
Dirkači Formule 1, ki niso nikoli štartali
Brabhamovi dirkači Formule 1
Osellini dirkači Formule 1